— аниме в жанре меха студии Sunrise.

Персонажи 
 — главный герой. Школьник, учился в старшей школе Нарасино, хорошо играет в баскетбол. Попал в будущее в 2088 год из 2014 через временную воронку и стал пилотом Люксиона, меха нового образца из парной системы пилотирования.
 Сэйю: Ёсицугу Мацуока

 — пилот Брадиона, напарник Аоба, лейтенант Конфедерации миротворческого альянса. Нового партнера принял прохладно, однако был благодарен за то, что Аоба позаботился о его младшей сестре Фионе.
 Сэйю: Коки Утияма

 — офицер Загиллианской империи, пилот Фортуны. Встретила Аобу в прошлом и отправила его в будущее к Дио.
 Сэйю: Саори Хаями

Конфедерация миротворческого альянса 
В первой половине XXI века был открыт новый источник энергии — Некторибиум, запасы которого находились на территории Великой Загиллии, которая расширила свои территории, чтобы увеличить добычу. Остальные страны, желая сохранить свою независимость, сформировали Конфедерацию миротворческого альянса, в которую входят ряд стран Западной Европы, Северной Америки, Япония и др.

Капитан Сигнуса
 Сэйю: Сё Хаями

 — вице-капитан Сигнуса.
 Сэйю: Аюми Фудзимура

 — командор, возглавляет отряд из пилотов мехов Сигнуса, пилот Берила. Встречается с Эльвирой Хилл.
 Сэйю: Томокадзу Сугита

 — лейтенант.
 Сэйю: Хироюки Ёсино

 — новый член команды Сигнуса.
 Сэйю: Юки Кадзи

 — создатель программы парной системы пилотирования.
 Сэйю: Рина Сато

 — помощник Эльвиры.
 Сэйю: Кана Ханадзава

Загиллианская империя 
 — подполковник империи.
 Сэйю: Тосиюки Морикава

 — пилот Загиллии.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

 — пилот Загиллии.
 Сэйю: Нобунага Симадзаки

 — пилот Загиллии.
 Сэйю: Муцуми Тамура

 — офицер спецслужбы.
 Сэйю: Юми Утияма

Аниме 
Аниме стало результатом совместной работы Хадзимэ Ятатэ и режиссёра Ясухиро Танабэ по заказу BC project. Дизайн персонажей выполнен Асако Инаёси и Томосигэ Инаёси, саундтреком стала музыка Тацуи Като. Новое аниме анонсировалось студией Sunrise с октября 2013.

В рекламных целях первый эпизод аниме был показан 29 декабря 2013 года, премьера следующих серий проходила на канале Токио MX с 5 января 2014 года, аниме повторно транслировался на YTV, TVA, BS11 и Bandai Channel. Сериал также транслируется по специальному каналу на сайте YouTube.

Манга 
Манга-адаптация сериала публикуется в журнале Dengeki Daioh ASCII Media Works с 27 января 2014 года.

Примечания

Ссылки 
  

 В базах данных

Оригинальные аниме
Игры для Android